Pfeiffera är ett släkte av kaktusväxter. Pfeiffera ingår i familjen kaktusväxter. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Bildgalleri

Källor

Externa länkar 

Kaktusväxter
Pfeiffera